Myriowenia är ett släkte av ringmaskar. Myriowenia ingår i familjen Oweniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Myriowenia